Бон-Жезус-да-Лапа:

 Бон-Жезус-да-Лапа — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Бон-Жезус-да-Лапа — микрорегион в Бразилии, входит в штат Баия.